Allandale bezeichnet folgende Orte:

 einen Ort in Neuseeland, siehe Allandale (Neuseeland)
 einen Ort in Schottland, siehe Allandale (Schottland)
 Allendale (Victoria), Australien
 Electoral district of Allandale, Verwaltungseinheit in Victoria, Australien
 Allandale (Toronto), historisches Gebäude in Toronto

in den Vereinigten Staaten:
 Allandale (Florida), im Volusia County
 Allandale (Maryland), im Carroll County
 Allandale (Ohio), im Hamilton County – nicht mehr existent
 Allandale (Tennessee), im Hawkins County
 Allandale (Virgin Islands), auf der Insel St. Croix
 Allandale (Austin, Texas), Stadtteil von Austin, Texas

Siehe auch:
 Alandale
 Allendale